Лос Табакос има више значења:

 Лос Табакос (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Табакос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Табакос (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику